Квинтарелли () — итальянская фамилия.
 Квинтарелли, Ронни (род. 1979) — итальянский автогонщик, чемпион Японской Формулы-3.
 Квинтарелли, Стефано (род. 1965) — член Парламента Италии, пионер итальянской интернет-индустрии.
 Квинтарелли, Джузеппе (род. 1927) — итальянский винодел.